8. Igrzyska Afrykańskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbyły się w Abudży między 5 a 17 października 2003 roku.

Dyscypliny 
Rozegrano zawody w 21 dyscyplinach sportowych:

Klasyfikacja medalowa 
Legenda:

Przypisy